Pieśń słonia – powieść Wilbura Smitha w roku 1991.
 Pieśń słonia – kanadyjski film dramatyczny oparty na scenariuszu i w reżyserii Charlesa Biname z 2014 roku.